Juvénal ou Juvenal est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
 Juvénal est un prénom masculin peu usité, fêté le 3 mai, le 30 août et le 12 septembre.
 Juvénal ou Juvenal est aussi un patronyme.

Saints ou bienheureux chrétiens 
 Juvenal de Narni († 376), évêque de Narni en Italie ; fêté le 3 mai.
 Juvenal Ancina († 1604), bienheureux, évêque de Saluces, dans le Piémont, professeur de médecine à l'université de Turin ; fêté le 30 août ou le 12 septembre.

Personnalités portant ce prénom 
 Juvénal ( – ), poète satirique latin.
 Juvénal (), patriarche de Jérusalem.
 Juvénal Habyarimana (°1937 – +1994), président du Rwanda.
 Juvénal Uwilingiyimana (°1951 – +2005), homme politique rwandais, ministre du commerce et de la consommation.
 Juvenal Lopes da Silva (né en 1922), footballeur portugais.

Personnalités portant ce patronyme 
 Jean Jouvenel des Ursins (°1360 – +1431), ou Jean Juvénal des Ursins.
 Jean II Jouvenel des Ursins (°1388 – +1473), historien, diplomate et prélat français.
 Guillaume Jouvenel des Ursins (°1401 – +1472), chancelier de France.
 Michel Jouvenel des Ursins (°1408 – +?), bailli de Troyes.
 Jacques Jouvenel des Ursins (°1410 – 1457) : archevêque de Reims.

Presse 
Juvénal, hebdomadaire.

Références